Бу́квица (также бу́ковица, уменьшительное от «буква» и (или) от «бук»):
 Буквица (также известна под названиями сорокозуб, полевой шалфей, первоцвет лекарственный) — , род многолетних травянистых растений из семейства Ясноткоцветные. Наиболее известна  с розовыми цветками, которая растёт в Западной Европе и в России всюду на сухих лугах. Ранее широко употреблялась в медицине, но к началу XX века — только как народное средство (листья — потогонное, корень — рвотное).
 Буквица, или инициал, — крупная, часто выделенная цветом, орнаментированная или иным образом украшенная начальная буква раздела рукописной или печатной книги.
 Буквица — одно из старых славянских названий азбуки вообще. В частности этим же словом называлась:
 босанчица (разновидность кириллицы);
 глаголица;
 нотная азбука (устар.).
 Буквица — сконструированный на основе кириллицы «образный алфавит» из 49 букв в виде таблицы 7×7. Одна из популярных концепций современной российской любительской лингвистики.
 Буквица (устар.) — книга для первоначального обучения грамоте, то же, что азбука или букварь.
 Буквица (устар.) — то же, что письмо, записка.